Desa Kedisan kan syfta på följande platser:

 Desa Kedisan (Bangli)
 Desa Kedisan (Gianyar)